Ел Канелар има више значења:

 Ел Канелар (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Канелар (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Канелар (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Канелар (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику